Sattelbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Sattelbach (Horgenzell), Weiler im Gemeindeteil Kappel von Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Sattelbach (Mosbach), Stadtteil und Dorf von Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

 Sattelbach (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortschaft der Gemeinde Heiligenkreuz im Wienerwald, Bezirk Baden, Niederösterreich

Gewässer:
 Sattelbach (Allgaubach), linker Zufluss vom Kramerkogel des Allgaubachs (zur Mur) bei Allgau, Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Sattelbach (Bairache), rechter Zufluss der Bairache (zur Brandenberger Ache) kurz nach der bayerischen Grenze im Gemeindegebiet von Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Sattelbach, auch Wechselgraben, Oberlauf der Feistritz (Lafnitz), am Feistritzsattel im Steirischen Wechselgebiet 
 Sattelbach (Jaunbach), linker Zufluss vom Brendelspitz des Jaunbachs bei Jaun, Bezirk Greyerz, Kanton Freiburg
 Sattelbach (Kothgraben), rechter Zufluss des Kothgrabens oder auch Fischbachs (zur Leitzach) bei Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sattelbach (Laubach), linker Zufluss des Laubachs (zur Weil) in Gemünden, Hochtaunuskreis, Hessen
 Sattelbach (Rossbach), linker Zufluss vom Peterersattel des Rossbachs (zur Lavant) im Packgebiet des Lavanttals, Kärnten
 Sattelbach (Schwechat), linker Zufluss der Schwechat im Wienerwald bei Sattelbach, Gemeinde Heiligenkreuz im Wienerwald, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Sattelbach, anderer Name des Esthalbachs, linker Zufluss des Speyerbachs bei Frankenthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Sattelbach (Steinbach), rechter Zufluss vom Sattelkopf des Steinbachs (zur Isar bei Lenggries) im der Waldgemarkung von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern